Кно́бель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кнобель, Август Вильгельм Карл (1807—1863) — протестантский богослов.
 Кнобель, Ганс-Петер (род. 1963) — швейцарский биатлонист.
 Кнобель, Христиан-Людвиг-Эбергард (1719—1793) — архитектор, работавший вместе с Франческо Растрелли в Санкт-Петербурге.
 Кнобель, Ян Феликс (род. 1989) — немецкий легкоатлет-многоборец.